Maria Gustafsson kan syfta på bland andra:

Maria Gustafsson född 1946, svensk författare.
Maria Gustafsson född 1967, svensk orienterare.
Maria Gustafsson född 1988, svensk kortdistanslöpare.